GDTR steht für:
 Gross Dividend Total Return, eine Eigenschaft eines Index aus dem Finanzbereich, bei welchem die Bruttodividende von Wertpapieren berücksichtigt wird
 Global Descriptor Table Register, ein Teil der Architektur eines Mikroprozessors

Abkürzung